Sult dækker flere ting:

 Sult – mangel på mad.
 Sult (nordisk mytologi) – Hels kniv.
 Sult (roman) – en roman af Knut Hamsun.
 Sult (film) – Henning Carlsens filmatisering fra 1966 af Sult (roman).